Ashall ist der Familienname folgender Personen:

 George Ashall (1911–1998), englischer Fußballspieler
 Jimmy Ashall (* 1933), englischer Fußballspieler
 Thomas Ashall (1915–1976), englischer Fußballspieler